Мачје око се може односити на:
 Мачје око (кристал)
 Мачје око (катадиоптер)
 Мачије око (маглина)
 Мачије око (роман)
 Мачије око (филм)